Макајал има више значења:

 Макајал (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Макајал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику